Dark Wings of Steel () — одиннадцатый студийный альбом итальянской симфоник-метал-группы Rhapsody of Fire. Был выпущен 22 ноября 2013 года в Европе и 3 декабря в Соединённых Штатах.

Dark Wings of Steel — первый альбом, записанный без участия Луки Турилли — одного из основателей и постоянных членов группы, отделившегося в группу Luca Turilli’s Rhapsody. Вместо него гитаристом становится Роберто Де Микели, а композитором — Алекс Старополи. Место бас-гитариста занял Оливер Хольцварт, брат Алекса Хольцварта, ударника группы. Тексты написаны вокалистом группы Фабио Лионе. Из-за ухода Тома Хесса 11 октября 2013 года этот альбом также означает возвращение к одному постоянному гитаристу.

Список композиций

Участники записи 
 Фабио Лионе — вокал
 Роберто Де Микели — гитара
 Оливер Хольцварт — бас-гитара
 Алекс Старополи — клавишные
 Алекс Хольцварт — ударные

Примечания 

Альбомы Rhapsody
Альбомы AFM Records